Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Her“ beginnt.

Her 



 Her, Ahney (* 1992), US-amerikanische Schauspielerin
 Her, Theodor (1838–1892), deutscher Landschaftsmaler